Дикастильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 33,32 км². Население — 683 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры